Snake, Engels voor slang
 Snake (computerspel), een computerspelletje
 Snake (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
 Solid Snake, de hoofdpersoon uit de Metal Gear-serie computerspellen